Le psaume 89 peut désigner :
 le psaume 89 (88) : psaume 89 selon la numérotation hébraïque, psaume 88 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 90 (89) : psaume 90 selon la numérotation hébraïque, psaume 89 selon la numérotation grecque.